Александр Дмитриевич Конышев  (; ) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, российского происхождения, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».
 Сын советского и российского профессионального велогонщика Дмитрия Конышева.

Карьера 
Гражданин Италии. В 2019 проходил стажировку в велокоманде , выиграл гонку из серии национального Кубка среди андеров Л'Этуаль д'ор, кроме того, показывал стабильные результаты в борьбе с лучшими андерами мира. В 2019 году подписал двухлетний профессиональный контракт с  (2020, 2021).
 Александр Конышев: «Для меня шаг в команду Мирового тура – мечта, ставшая реальностью. Я всё ещё не совсем осознал, что это случилось, но очень счастлив, не могу дождаться начала сезона. Думаю, что команда Mitchelton-SCOTT – одна из лучших велокоманд мира. О ней все хорошо отзываются. Я знаю Эдоардо Аффини, который тоже мне сказал, что эта команда – супер. Считаю, что в ней у меня будут лучшие возможности для роста. Мне всё ещё предстоит открыть себя как гонщика, прошло только пять лет с тех пор, как я на велосипеде. Я довольно быстр в спринтах из небольшой группы, также  мне нравится индивидуальная гонка на время, и я люблю атаковать. В первый год в профессионалах, конечно, я буду многому учиться, как можно лучше помогать товарищам, а также совершенствоваться. И почему бы не попробовать найти возможности и как можно лучше их использовать?».

Достижения 

 2016
 2-й на Giro di Basilicata (юниоры)
 2018
 Тур Новой Каледонии
 2-й в генеральной классификации
 5a, 7a (ITT) и 7b этапы
 2-й Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla 
 2-й Circuito Castelnovese 
 2-й Чемпионат Италии — командная гонка с раздельным стартом 
 5-й Чемпионат Италии — индивидуальная гонка 
 2019
 1-й Л'Этуаль д'ор 
 2-й Coppa Collecchio 
 4-й Кубок Бернокки
 5-й Чемпионат Италии — индивидуальная гонка 
 6-й Гран-при Исберга

Примечания

Ссылки 
 Конышев, Александр на FirstCycling
 Конышев, Александр Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии